odległość Levenshteina
 Vladimir Levenshtein